«The Connection» — восьмий альбом американського рок-гурту Papa Roach. В США альбом вийшов 2 жовтня 2012.

Список пісень

Японське видання

Розширене видання від Amazon

Розширене видання від iTunes

Чарти

Примітки 

Альбоми Papa Roach
Альбоми Eleven Seven Music
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2012
Альбоми альтернативного року
Жовтень 2012
Рок-альбоми